Reconquista steht für:
 Reconquista, schrittweise christliche Rückeroberung der iberischen Halbinsel vom Islam
 Reconquista (Argentinien), Stadt in Argentinien
 Reconquista, spanische Gegenoffensive im chilenischen Unabhängigkeitskrieg, siehe Chilenischer Unabhängigkeitskrieg#Spanische Offensive („Reconquista“)
 Reconquista (Mexiko), Bewegungen zur Rückerlangung einst mexikanischer Gebiete von den USA

Siehe auch
 Reconquista Germanica, rechtsextremes Online-Netzwerk
 Reconquista Internet, Bürgerrechtsbewegung